В спи́ске объе́ктов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Пана́ме значатся 5 наименований (на 2012 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 2 объекта включены в список по культурным критериям, 3 объекта — по природным. Укрепления Портобело и Сан-Лоренцо признаны шедевром человеческого созидательного гения (критерий i) и находятся в Списке всемирного наследия, находящегося под угрозой. Национальный парк Дарьен и резерваты Таламанка-Рейндж и Ла-Амистад признаны природными феноменами или пространствами исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий vii).

Панама ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 3 марта 1978 года. Первый объект на территории Панамы был занесён в список в 1980 году на 4-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 

 Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Panama . UNESCO World Heritage Centre.

Панама
Списки:Панама